Carnwath ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Carnwath (* 1953), britische Unternehmerin 
 James Carnwath (* 1935), kanadischer Badmintonspieler und -funktionär
 Robert Carnwath, Lord Carnwath of Notting Hill (* 1945), britischer Jurist

Carnwath ist der Name folgender geographischen Orte
 Carnwath (Schottland), Dorf in Lanarkshire, Vereinigtes Königreich
 Carnwath (Pennsylvania), Dorf in Pennsylvania, USA
 Carnwath (Australien), Hof in Queensland, Australien
 Carnwath (Fluss), Fluss in den Northwest Territories, Kanada